|-
| 136801 - || || 3 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136802 - || || 15 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136803 - || || 6 de març de 1997 || Chinle || J. Bruton
|-
| 136804 - || || 4 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136805 - || || 13 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136806 - || || 11 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136807 - || || 5 de març de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136808 - || || 12 de març de 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136809 - || || 2 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136810 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136811 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136812 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136813 - || || 6 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136814 - || || 30 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136815 - || || 27 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136816 - || || 30 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136817 - || || 1 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136818 Selqet || || 29 de juny de 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 136819 - || || 26 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136820 - || || 30 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136821 - || || 6 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136822 - || || 10 d'agost de 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 136823 - || 1997 QR || 26 d'agost de 1997 | Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 136824 - || || 8 de setembre de 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 136825 - || || 26 de setembre de 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 136826 - || || 27 de setembre de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136827 - || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136828 - || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136829 - || || 30 de setembre de 1997 || Uenohara || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 136830 - || || 27 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136831 - || || 3 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 136832 - || || 4 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 136833 - || 1997 UP || 19 d'octubre de 1997 | Kleť || Kleť
|-
| 136834 - || || 21 d'octubre de 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 136835 - || || 28 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136836 - || || 8 de novembre de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136837 - || || 2 de novembre de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136838 - || || 28 de novembre de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136839 - || || 29 de novembre de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136840 - || || 30 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136841 - || || 29 de novembre de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136842 - || || 6 de desembre de 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 136843 - || || 25 de desembre de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136844 - || || 25 de desembre de 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 136845 - || || 28 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136846 - || || 28 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136847 - || || 20 de gener de 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 136848 - || || 25 de gener de 1998 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 136849 - || || 9 de febrer de 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136850 - || || 17 de febrer de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136851 - || || 23 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136852 - || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136853 - || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136854 - || || 26 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136855 - || || 1 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136856 - || || 18 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136857 - || || 20 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136858 - || || 24 de març de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136859 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136860 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136861 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136862 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136863 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136864 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136865 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136866 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136867 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136868 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136869 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136870 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136871 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136872 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136873 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136874 - || || 31 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136875 - || || 24 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136876 - || || 24 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136877 - || || 31 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136878 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136879 - || || 24 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136880 - || || 22 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136881 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136882 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136883 - || || 25 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136884 - || || 29 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136885 - || || 2 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136886 - || || 2 d'abril de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136887 - || || 18 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136888 - || || 17 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136889 - || || 18 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136890 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136891 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136892 - || || 28 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136893 - || || 18 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136894 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136895 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136896 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136897 - || || 28 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136898 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136899 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136900 - || || 30 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

6